ICEX ist eine Abkürzung für:
 Isländische Börse
 Instituto Español de Comercio Exterior, Spanisches Außenhandelsinstitut
 Indian Commodity Exchange, Indische Online-Terminbörse für Rohstoffe
 ICEX (Manöver), eine Reihe von Manövern der US Navy und Verbündeten seit 1958

Abkürzung